Игнасио Гутијерез Гомез има више значења:

 Игнасио Гутијерез Гомез, Сан Фелипе (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Гутијерез Гомез (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику